Бирка — дощечка або табличка з номером або написом
 Бирка — діалектне позначення однорічної вівці; ярки
 Бирка — діалектне позначення нікчемної, поганої жінки
 Бирка — діалектне слово, що означає овеча шкура, смушок, смушева шапка

Бирка — селище, Олов'яннинський район, Забайкальський край
 Бирка — село, Приаргунський округ, Забайкальський край

Бирка — комуна, повіт Долж
 Бирка — село, повіт Долж, комуна Бирка
 Бирка — село, повіт Олт, комуна Валя-Маре

Див. також 
 Хара-Бирка

Примітки